Termenul „FTA” se poate referi la:

    Face-Threatening Acts, a sociolinguistics term
    Failure to appear, a legal term
    Fault tree analysis, a systems engineering term
    Federación de Trabajadores Arubanos, the Aruban Workers' Federation
    Federal Transit Administration, an agency of the United States Department of Transportation
   Free trade agreement
   Free Trade Agreement Canada – United States
   Free The Army tour
   Free-to-air, a television term
   Freight Transport Association
   Fundamental Theorem of Algebra, roots of polynomial
   Fundamental theorem of arithmetic, the uniqueness of prime factorization
   F.T.A., meaning "Free The Army"; 1972 documentary starring Jane Fonda
   The Faery Tale Adventure, a computer game